

Persone 
 Adrian Borin – politico svedese
 Alberto Borin – politico belga
 Carl Borin – attore svedese
 Fausto Borin – ex calciatore italiano
 Giuliano Borin – ex calciatore italiano
 Igino Borin – politico italiano
 Marine Borin – scrittrice francese
 Quirino Borin – politico italiano

Altro
Borin – personaggio del mondo della Terra di Mezzo di J. R. R. Tolkien